Die Hong Kong Super Series 2012 fand vom 20. bis 25. November 2012 statt. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar. Es war das 12. Turnier der BWF Super Series 2012 im Badminton.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Chen Jin
  Du Pengyu

  Sho Sasaki
  Kenichi Tago
  Jan Ø. Jørgensen
  Nguyễn Tiến Minh

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Li Xuerui
  Saina Nehwal
  Wang Shixian
  Juliane Schenk
  Tine Baun
  Jiang Yanjiao
  Sung Ji-hyun

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Bodin Isara / Maneepong Jongjit
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Hong Wei / Shen Ye
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Shizuka Matsuo / Mami Naito

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Eom Hye-won / Chang Ye-na
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2012
2012